Järnkroneorden kan syfta på:

 Järnkroneorden (Italien) – en tidigare riddarorden i tre klasser instiftad den 5 juni 1805 av kejsar Napoleon I
 Järnkroneorden (Österrike) –en tidigare riddarorden som instiftades den 5 juni 1805 av kejsar Napoleon I
 Italienska kronorden – en italiensk orden instiftad i fem klasser 1868 av kung Viktor Emanuel II till minne av Italiens enande